Anna Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtská (9. září 1700 – 11. prosince 1780) byla schwarzbursko-rudolstadtskou princeznou a sňatkem sasko-kobursko-saalfeldskou vévodkyní.

Anna Žofie se narodila v Rudolstadtu jako dcera knížete Ludvíka Fridricha I. Schwarzbursko-Rudolstadtského a jeho manželky Anny Žofie Sasko-Gothajsko-Altenburské.

Potomstvo 
2. ledna 1723 se Anna Žofie v Rudolstadtu provdala za vévodu Františka Josiáše Sasko-Kobursko-Saalfeldského, s nímž měla několik potomků:

 1. Arnošt Fridrich Sasko-Kobursko-Saalfeldský (8. 3. 1724 Saalfeld – 8. 9. 1800 Coburg), vévoda sasko-kobursko-saalfeldský od roku 1764 až do své smrti
 ⚭ 1749 Žofie Antonie Brunšvicko-Wolfenbüttelská (13./23. 1.1724 Wolfenbüttel – 17. 5. 1802 Coburg)
 2. Jan Vilém Sasko-Kobursko-Saalfeldský (11. 5. 1726 Coburg – 4. 6. 1745), padl v bitvě u Hohenfriedbergeru v Dolním Sasku, svobodný a bezdětný
 3. Anna Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (3. 9. 1727 Coburg – 10. 11. 1728 tamtéž)
 4. Kristián František Sasko-Kobursko-Saalfeldský (25. 1. 1730 Coburg – 18. 9. 1797 tamtéž), svobodný a bezdětný
 5. Šarlota Žofie Sasko-Kobursko-Saalfeldská (24. 9. 1731 Coburg – 2. 8. 1810 Schwerin)
 ⚭ 1755 Ludvík Meklenbursko-Zvěřínský (6. 8. 1725 Grabow – 12. 9. 1778 Schwerin), dědičný princ meklenbursko-zvěřínský
 6. Frederika Magdalena Sasko-Kobursko-Saalfeldská (21. 8. 1733 Coburg – 29. 3. 1734 tamtéž)
 7. Bedřiška Karolína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (24. 6. 1735 Coburg – 18. 2. 1791 Unterschwaningen), ⚭ 1754 markrabě Alexandr Braniborsko-Ansbašský (1736–1806)
 ⚭ 1754 Alexandr Braniborsko-Ansbašský (24. 2. 1736 Ansbach – 5. 1. 1806 Speen, Berkshire), poslední braniborsko-ansbašský markrabě, roku 1791 se vzdal titulu markraběte, prodal markrabství Prusku a odešel do Anglie
 8. Bedřich Josiáš Sasko-Kobursko-Saalfeldský (26. 12. 1737 Coburg – 26. 2. 1815 tamtéž), rakouský vojevůdce, polní maršál, ⚭ 1789 Therese Stroffeck
 ⚭ 1789 Therese Stroffeck, morganatické manželství, jejich syn byl císařen povýšen do šlechtického stavu 25. září 1808

Tituly a oslovení 
 9. září 1700 – 2. ledna 1723: Její Jasnost Anna Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtská
 2. ledna 1723 – 16. září 1764: Její královská Výsost sasko-kobursko-saalfeldská vévodkyně
 16. září 1764 – 11. prosince 1780: Její královská Výsost sasko-kobursko-saalfeldská vévodkyně vdova

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Vévodkyně
Princezny
Narození 9. září
Narození v roce 1700
Úmrtí 11. prosince
Úmrtí v roce 1780
Ženy
Schwarzburgové